Корбера-де-Льобрегат (, ) — муниципалитет в Испании, в автономном сообществе Каталония, входит в провинцию Барселона. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Льобрегат. Занимает площадь 18,44 км². Население — 14 000 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 31 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 
 Informació de l’Institut d’Estadística de Catalunya
 Patrimoni històricoartístic de Corbera de Llobregat
 
 El Primer Pessebre Vivent de Catalunya

Муниципалитеты Барселоны